Hrada – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim
 Hrada – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim
 Hrada – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim